Csehország
 Bohumilice, település a Prachaticei járásban
 Bohumilice, Klobouky u Brna településrésze a Břeclavi járásban
 Bohumilice, Kožlí  településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Bohumilice, Znojmo településrésze a Dél-morvaországi kerületben